Razlíka potenciálov je izraz, ki lahko pomeni:

 razliko vrednosti izbranega potenciala v različnih točkah prostora
 razliko vrednosti električnega potenciala, bolj znano kot električna napetost

Elektrotehnika
Fizika